Lúcio foi o cognome escolhido por vários Papas Católicos: 

 022  Papa Lúcio I ~ (253?-254?)
 168  Papa Lúcio II ~ (1144-1145)
 173  Papa Lúcio III ~ (1181-1185)

Desambiguação
Desambiguações de papas